Річицький повіт — адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі XVI—XX століттях:
 Речицький (Річицький) повіт — повіт у Великому князівстві Литовському (1566—1793)
 Річицький повіт — повіт у Російській імперії (1793—1918)